Exèrcit Nacional Somali (FNS),braç armat del Front Nacional Somali
 Forces armades de Somàlia, vegeu Exèrcit Nacional de Somàlia